Пентюхов — фамилия и топоним:

 Пентюхов, Владимир Фролович (1927—2009) — журналист, краевед, поэт и прозаик. 
 Пентюхов, Иван Алексеевич (1929—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Пентюхов (хутор) — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.